Gideon Omokirio (Honiara, 12 de outubro de 1976) é um futebolista salomônico que atua como zagueiro pelo PRK Hekari United.

Omokirio já atuou pela seleção nacional de futebol de areia e de campo.

 

Futebolistas das Ilhas Salomão